Лемюель Гуллівер — центральний персонаж книги Мандри Гуллівера (1726) англійського письменника Джонатана Свіфта, а також декількох похідних творів, зокрема:
 Мандри Гулівера — американський фільм 2010 року, дещо базований на сюжеті оригінальної тетралогії.
 Багатофункціональний комплекс «Gulliver» — будинок на Спортивній площі в Києві.